Alster (A 50) steht für:

* Alster (Klasse 422), Flottendienstboot der Deutschen Marine (1960–1988) der Klasse 422
 Alster (Klasse 423), Flottendienstboot der Deutschen Marine seit 1989